Dorypetalum är ett släkte av mångfotingar. Dorypetalum ingår i familjen Dorypetalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Dorypetalum